Samsung SGH-V7900 — чотирьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Sharp 902
 Innostream INNO-A20
 Toshiba TS 921
 Motorola V1000
 Samsung SPH-S2700

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

V